Die Bundesliga 1972/73 der Männer war die 7. Spielzeit der höchsten deutschen Spielklasse im Tischtennis. Meister wurde die TTG Altena-Nachrodt.

Saison 
Es nahmen zehn Mannschaften teil, neu waren die TTG Altena-Nachrodt und der TSV Milbertshofen, die für den VfL Osnabrück und den Post SV Augsburg aufstiegen. Meister wurde die TTG Altena-Nachrodt. Der TSV Milbertshofen und der TTV Metelen stiegen ab und wurden durch den 1. FC Saarbrücken und den SSV Reutlingen 05 ersetzt.

Abschlusstabelle

Weblinks 
 Offizielle Homepage der Tischtennis-Bundesliga der Männer

Tischtennisveranstaltung 1972
Tischtennisveranstaltung 1973
Tischtennis-Bundesliga